Салаба-Яха:

 Салаба-Яха (приток Киртыгорт-Югана) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Салаба-Яха (приток Нияю) — река в Российской Федерации, протекает в ЯНАО, ХМАО.